Bitwa pod Filipowem (1656) – bitwa stoczona w czasie potopu szwedzkiego między wojskami polskimi a siłami szwedzko-brandenburskimi.
 Bitwa pod Filipowem (1920) – część bitwy nad Autą w okresie wojny polsko-bolszewickiej.